derogacja w polityce 
 derogacja w prawie
 derogacja w handlu emisjami
 derogacja w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka